Cooney Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooney Mountain (Montana)	
 Cooney Mountain (Washington)